Результати сезону 1971-72 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
 Олімпія Нікозія оштрафована на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів:
 Олімпіакос (Нікосія) — Олімпіакос (Пірей) 0-1, гру припинено на 85 хв., результат затверджено

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1971 у футболі
1972 у футболі